Breakin' Away – album di Al Jarreau del 1981
Breakin' Away – singolo di Kim Wilde del 1995